Sezon (2007) był 63. sezonem o mistrzostwo Norwegii w piłce nożnej. Liga liczyła 14 zespołów. Rozgrywki rozpoczęły się 9 kwietnia 2007 i trwały do 3 listopada 2007. Tytułu nie obroniła drużyna Rosenborg BK. Nowym mistrzem Norwegii został zespół SK Brann. Tytuł króla strzelców zdobył Thorstein Helstad, który w barwach klubu SK Brann strzelił 22 gole.

Tabela końcowa

Baraże o awans/utrzymanie 
 8 listopada 2007Odds BK - FK Bodø/Glimt 2-3
 12 listopada 2007FK Bodø/Glimt - Odds BK 2-0

Zespół FK Bodø/Glimt awansował do I ligi.

Najlepsi strzelcy

Linki zewnętrzne 
 Norwegia - wyniki i tabela końcowa (RSSSF)

Przypisy 

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Norwegii
2007 w piłce nożnej
2007 w Norwegii